Па́вел Куприя́нов:
 Куприянов, Павел Емельянович (1908—1936) — Герой Советского Союза.
 Куприянов (Купреянов), Павел Иванович (1821—1899) — российский контр-адмирал.
 Куприянов (Купреянов), Павел Яковлевич (1789—1874) — российский генерал от инфантерии.